Sean Murphy ou Seán Murphy désigne :
 Seán Murphy (1932-), joueur irlandais de football gaélique ;
 Sean Murphy (1980-), auteur américain de bande dessinée ;
 Sean Murphy, personnage des saisons 3 à 6 de la série télévisée américaine Oz (1999-2003)